Nieuw-Zeeland, zoals de Māori, de oorspronkelijke bewoners, dit land noemen
 Aotearoa (geslacht) - een geslacht van spinnen